«One Night Only» — двадцять четвертий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1998 році.

Списки композицій 

 «Intro: You Should Be Dancing/Alone» — 5:47
 «Massachusetts» — 2:32
 «To Love Somebody» (Barry Gibb, Robin Gibb) — 3:10
 «Words» — 3:27
 «Closer Than Close» — 3:30
 «Islands in the Stream» — 3:47
 «(Our Love) Don't Throw It All Away» (з Andy Gibb) (Barry Gibb, Blue Weaver) — 3:52
 «Night Fever/More Than a Woman» — 3:26
 «Lonely Days» — 3:44
 «New York Mining Disaster 1941» (Barry Gibb, Robin Gibb) — 2:15
 «I Can't See Nobody» — 1:30
 «And the Sun Will Shine» — 1:54
 «Nights on Broadway» — 1:05
 «How Can You Mend a Broken Heart?» (Barry Gibb, Robin Gibb) — 3:27
 «Heartbreaker» — 1:05
 «Guilty» — 2:21
 «Immortality» (з Селін Діон) — 4:46
 «Tragedy» — 4:28
 «I Started a Joke» — 2:48
 «Grease» (з Frankie Valli) (Barry Gibb) — 2:43
 «Jive Talkin'» — 4:19
 «How Deep Is Your Love» — 3:54
 «Stayin' Alive» — 3:59
 «You Should Be Dancing» — 4:12

Перевидання 1999 року 

 «I've Gotta Get a Message to You» — 4:08
 «One» — 4:38
 «Still Waters Run Deep» — 3:26
 «Morning of My Life (In the Morning)» (Barry Gibb) — 3:10
 «Too Much Heaven» — 1:58
 «Run to Me» — 1:19

Список композицій на DVD 
 «You Should be Dancing»
 «Alone»
 «Massachusetts»
 «To Love Somebody»
 «I've Gotta Get a Message to You»
 «Words»
 «Closer Than Close»
 «Islands in the Stream»
 «One»
 «Our Love (Don't Throw it All Away)»
 «Night Fever»
 «More Than a Woman»
 «Still Waters»
 «Lonely Days»
 «Morning of My Life»
 «New York Mining Disaster 1941»
 «Too Much Heaven»
 «I Can't See Nobody»
 «Run to Me»
 «And the Sun Will Shine»
 «Nights On Broadway»
 «How Can You Mend a Broken Heart»
 «Heartbreaker»
 «Guilty»
 «Immortality»
 «Tragedy»
 «I Started a Joke»
 «Grease»
 «Jive Talkin'»
 «How Deep is Your Love»
 «Stayin' Alive»
 «You Should be Dancing»

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 1998
Альбоми Bee Gees
Вересень 1998